Sharples ist der Familienname folgender Personen:
 George Sharples (1943–2020), englischer Fußballspieler
 Pamela Sharples, Baroness Sharples (1923–2022), britische Politikerin (Conservative Party) und Life Peeress
 Pita Sharples (* 1941), neuseeländischer Politiker
 Robert W. Sharples (1949–2010), britischer Altphilologe
 Rolinda Sharples (1793–1838), englische Malerin
 Winston Sharples (1909–1978), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Sharpless